Ruta 89 o Carretera 89 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 89.

Chile 
 Ruta E-89.

Carreteras por número